Regierung Neergaard steht für folgende Regierungen Dänemarks:

 Regierung Neergaard I (1908/1909)
 Regierung Neergaard II (1920–1922) 
 Regierung Neergaard III (1922–1924)